Суле́н-Дюи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Сулен-Дюи. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10372.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к востоку от Парижа, в 75 км юго-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к востоку от Труа. Стоит на реке Лен.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 303 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 176 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 137 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 137 активных работали 129 человек (75 мужчин и 54 женщины), безработных было 8 (1 мужчина и 7 женщин). Среди 39 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Деревянная часовня Сен-Жан (XV век). Памятник истории с 1921 года
 Церковь Сен-Лоран (XVI век). Памятник истории с 1914 года
 Одноарочный мост «Генрих IV» (1602 год). Памятник истории с 1996 года
 Здание мэрии (XVII век). Памятник истории с 1926 года
 Дом на углу улиц Ла-Фонтен и Рампон. Памятник истории с 1970 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об